

Sciences et techniques 

 En paléontologie, le site de Ngandong (kabupaten de Blora, Java central, Indonésie) a fourni un grand nombre de fossiles, vieux de  :
 des fragments de crânes et de tibias d'Homo soloensis Ngandong, un Homo erectus ;
 la faune de Ngandong, dont le Tigre de Ngandong (Panthera tigris soloensis).

Patronyme 
 Ngandong est un nom de famille camerounais, peut-être une variante graphique du toponyme Nyandong.

Toponyme 

 Ngandong, un village du kabupaten de Blora (province de Java central) situé sur les bords du fleuve Solo, célèbre pour son site paléolithique ;
 , un village du kabupaten de Klaten (province de Java central) ;
 , un village du  (province de Java central) ;
 , un village du kabupaten de Tuban (province de Java oriental).

Notes et références